Questa è una lista degli animali più letali per l'uomo in tutto il mondo, misurata dal numero di esseri umani uccisi ogni anno. Fonti diverse hanno criteri e definizioni diverse, quindi elenchi di fonti diverse non sono d'accordo e possono essere dati non concordanti. Questo articolo contiene una raccolta di elenchi da diverse fonti affidabili.

Elenco

Note

Collegamenti esterni 

 L'animale più letale del mondo, Gates Notes
 Questi sono i 15 animali più letali sulla Terra, Science Alert
 I 10 animali più letali per gli esseri umani nel mondo, Toptenia
 I 25 animali più pericolosi del mondo, elenco 25
 Gli animali più pericolosi del mondo, Animal Danger
 I 10 animali più pericolosi del mondo, Conservation Institute
 Schistosomiasi: ancora una causa di significativa morbilità e mortalità, National Center for Biotechnology Information, US National Library of Medicine
 Quali animali uccidono la maggior parte degli esseri umani ogni anno?, World Atlas
 Malaria, Organizzazione Mondiale della Sanità
 Morsi di animali, Organizzazione Mondiale della Sanità
 Virus West Niles, Organizzazione Mondiale della Sanità
Animali